Juan Mónaco era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Dustin Brown.

In finale Steve Johnson ha sconfitto Thomaz Bellucci con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Jack Sock (semifinale)
  John Isner (quarti di finale)
  Sam Querrey (quarti di finale)
  Steve Johnson (campione)

 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Feliciano López (quarti di finale)
 Donald Young (primo turno)
 Thomaz Bellucci (finale)

Wildcard 

  Ernesto Escobedo (semifinale)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)

 Reilly Opelka (primo turno)

Qualificati 

  Máximo González (secondo turno)
  Leonardo Mayer (secondo turno)

 Noah Rubin (primo turno, ritirato)
 Tennys Sandgren (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2017